Мушенко — українське прізвище.

 Мушенко Микита Олегович
 Мушенко Олег Вікторович
 Мушенко Тамара Володимирівна

Примітки 

Українські прізвища